Andrea Roventini (né le  à Mirandola) est un économiste italien, pressenti pour faire partie d'un gouvernement du Mouvement 5 étoiles.

Biographie

Articles connexes 
École supérieure Sainte-Anne de Pise

Notes et références

Liens externes 
.
 Sant'Anna Pise

Économiste italien du XXIe siècle
Naissance en avril 1977
Naissance à Mirandola
Professeur à l'université de Pise